A Seara puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas en Galicia, España

En la provincia de La Coruña 
 A Seara (Arteijo), lugar de la parroquia de Barrañán, concello de Arteijo.
 A Seara (Oleiros), lugar de la parroquia de San Pedro de Nós, concello de Oleiros.
 A Seara (Ortigueira), lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira.
 A Seara (Outes), lugar de la parroquia de Santo Ourente de Entíns, concello de Outes.
 A Seara (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de As Pontes de García Rodríguez, concello de Puentes de García Rodríguez.
 A Seara (San Saturnino), lugar de la parroquia de Ferreira, concello de San Saturnino.

En la provincia  de Lugo 
 A Seara (Quiroga), lugar y parroquia del concello de Quiroga.
 A Seara (Alfoz), lugar de la parroquia de San Pedro de Mor, concello de Alfoz.
 A Seara (Láncara), lugar de la parroquia de Cedrón, concello de Láncara.
 A Seara (Mondoñedo), lugar de la parroquia de Masma, concello de Mondoñedo.
 A Seara (Monterroso), lugar de la parroquia de Valboa, concello de Monterroso.
 A Seara (Paradela), lugar de la parroquia de Castro de Rei de Lemos, concello de Paradela.
 A Pena da Seara, lugar de la parroquia de O Cebreiro, concello de Piedrafita del Cebrero.
 A Seara (Sarria), lugar de la parroquia de Ortoá, concello de Sarria.
 A Seara (Boizán), lugar de la parroquia de Boizán, concello de Villalba.
 A Seara (Codesido), lugar de la parroquia de Codesido, concello de Villalba.
 A Seara (San Simón da Costa), lugar de la parroquia de San Simón da Costa, concello de Villalba.
 A Seara (Vivero), lugar de la parroquia de Chavín, concello de Vivero.

En la provincia  de Ourense 
 A Seara (Boborás), lugar de la parroquia de Albarellos, concello de Boborás.
 A Seara (La Bola), lugar de la parroquia de Veiga, concello de La Bola.
 A Seara (Carballino), lugar de la parroquia de Sagra, concello de Carballino.
 A Seara (Cartelle), lugar de la parroquia de As Seixadas, concello de Cartelle.
 A Seara (Irijo), lugar de la parroquia de Dadín, concello de Irijo.
 A Seara do Río, lugar de la parroquia de A Carballeira, concello de Nogueira de Ramuín.
 A Seara de Arriba, lugar de la parroquia de Nogueira de Ramuín, concello de Nogueira de Ramuín.
 A Seara (Taboadela), lugar de la parroquia de Torán, concello de Taboadela.
 A Seara (Villar de Barrio), lugar de la parroquia de Padreda, concello de Villar de Barrio.

En la provincia  de Pontevedra 
 A Seara (Moaña), lugar de la parroquia de Moaña (Virxe do Carme), concello de Moaña.
 A Seara (Poyo), lugar de la parroquia de Poio (San Xoán), concello de Poyo.
 A Seara (Ribadumia), lugar de la parroquia de Lois, concello de Ribadumia.
 A Seara (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Ferreirós, concello de Villa de Cruces.